M37 steht als Abkürzung für:

 M37 (Fernstraße), eine Fernstraße durch Turkmenistan und Usbekistan
 Messier 37, ein offener Sternhaufen im Sternbild Fuhrmann
 Dodge M37, ein US-amerikanisches Militärfahrzeug
 Ithaca M37, eine US-amerikanische Flinte
 Feldkochgerät M37, ein  US-amerikanischer Feldkochherd

Abkürzung